

Patronyme 

 Albert Féraud (1921-2008), sculpteur français ;
 Charles Feraud (1736-1815), avocat et député aux États généraux de 1789 ;
 Cyril Féraud (1985-), animateur de télévision français ;
 Eugène Jean-Baptiste Feraud (1862-1941), général français lors de la première guerre mondiale ;
 François Féraud (1821-1901), homme politique français ;
 Gabriel Féraud (1976-), auteur de jeu de rôle et écrivain ;
 Hadrien Féraud (1984-), bassiste français de jazz ;
 Jean-Bertrand Féraud (1759-1795), Conventionnel français ;
 Jean-François Féraud (1725-1807), lexicographe français ;
 Jean-Joseph-Maxime Féraud (1810-1897), érudit et historien provençal ;
 Jean-Louis Féraud (1750-1809), ingénieur du génie maritime français ;
 Laure Blanc-Féraud (1963-), mathématicienne française ;
 Laurent-Charles Féraud (1829-1888), arabisant français ;
 Louis Féraud (1920-1999), couturier français ;
 Raymond Féraud (1245-1324), troubadour niçois ;
 Rémi Féraud (1971-), homme politique français ;
 Vincent Féraud (1800-1875), peintre et lithographe français ;

Personnage de fiction 
 Gabriel Féraud, personnage du film Les Duellistes de Ridley Scott

Prénom 
 Féraud de Nice (né vers 970–1044), évêque de Gap de 1000 à 1044

Voir aussi 
 Laurent Jean Baptiste Bérenger-Féraud (1832-1900), médecin-chirurgien de marine, ethnologue et écrivain français

Patronyme français